Gruszów (ukr. Грушів) – wieś na Ukrainie w rejonie iwanickim obwodu wołyńskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Грушів (Gruszów) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon iwanicki